

Bande dessinée 
 Le Comédien, personnage de la bande dessinée Watchmen.

Cinéma 
 Comédiennes, film américain d'Ernst Lubitsch (1924).
Les Comédiens, film allemand de Georg Wilhelm Pabst (1941).
 Le Comédien, film français de Sacha Guitry (1948).
 Le Comédien, film français de Christian de Chalonge (1997).
 Le Fiancé, la Comédienne et le Maquereau, court métrage allemand (1968)
 Le Voyage des comédiens, film grec de Theo Angelopoulos (1975).
 Les Comédiens, film espagnol de Juan Antonio Bardem (1954).
 Les Comédiens, film tchèque de Vladimír Vlcek (1954).
 Les Comédiens, film américain de Peter Glenville (1967).

Festival de théâtre 
 Printemps des Comédiens, festival annuel de théâtre dans l'Hérault (France).

Littérature 
 Les Comédiennes de Monsieur Racine, romans de la série Les Colombes du Roi-Soleil d'Anne-Marie Desplat-Duc.
 Les Comédiens sans le savoir, roman d’Honoré de Balzac (1846).
 Paradoxe sur le comédien, essai sur le théâtre de Denis Diderot (1773-1777).
 Saint Genet, comédien et martyr, essai de Jean-Paul Sartre (1952).

Musique 
 Les Comédiens, suite orchestrale de Dmitri Kabalevski (1938).
 Les Comédiens, chanson de Charles Aznavour sortie en 1962.

Pièce de théâtre 
 La Comédie des comédiens, pièce de théâtre de Georges de Scudéry (1635).
 Le Comédien, comédie de Sacha Guitry (1921).

Profession 
 Comédien, artiste qui prête son physique et sa voix à un personnage.

Récompense théâtrale 
 Molière de la comédienne, liste des comédiennes récompensées.
 Molière du comédien, liste des comédiens récompensés.
 Molière de la comédienne dans un second rôle, liste des comédiennes récompensées.
 Molière du comédien dans un second rôle, liste des comédiens récompensés.
 Prix de la meilleure comédienne du Syndicat de la critique, distinction artistique française.
 Prix du meilleur comédien du Syndicat de la critique, distinction artistique française.

Télévision 
 Un comédien lit un auteur, série télévisée (1979-1981).

Voir aussi